John Quigley ist der Name folgender Personen:

* John Quigley (Ruderer), australischer Ruderer 
 John B. Quigley (* 1940), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler 
 John M. Quigley (1942–2012), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler